Die Football League Third Division 1930/31 war die elfte Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit dem FC Chesterfield und Notts County ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Aus beiden Third-Division-Staffeln mussten der FC Nelson und Newport County sportlich absteigen. Die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Reading und Cardiff City nahmen in der folgenden Drittligasaison 1931/32 die freien Plätze in der Südstaffel ein. Mit dem FC Chester und Mansfield Town wurden jeweils ein Aufsteiger in Nord- und die Südstaffel aufgenommen und um ein Gleichgewicht herzustellen gruppierte der Verband den FC Walsall vom Süden in den Norden um. Die ebenfalls unten befindlichen AFC Rochdale und Norwich City erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1931/32 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1930–31. (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1930/31
Fußballsaison 1930/31